«Миллион маленьких волокон» () — эпизод 1005 (№ 144) сериала «Южный Парк», его премьера состоялась 19 апреля 2006 года. Главным героем серии является Полотенчик. Привычные герои сериала не задействованы.

Сюжет 
Чтобы заработать денег и оплатить счета за квартиру, Полотенчик решает написать автобиографическую книгу «Миллион маленьких волокон». Книга становится широко известной благодаря шоу Опры Уинфри, которая объявляет её книгой месяца. Но вульва Опры «Вульви», обделённая вниманием, и её анус «Гэрри», желающий увидеть Париж, рассказывают всем людям тайну об авторе книги. Затем они берут людей в заложники, которых спасает Полотенчик. В результате «Гэрри» убивает полицейский снайпер, а «Вульви» кончает с собой.

Факты 
 Название отсылает к роману "Миллион маленьких кусочков" (2003) писателя Джеймса Фрея.
Сами Паркер и Стоун признали эпизод не очень удачным; изначально они собирались объединить абсурдную идею о говорящих гениталиях Опры Уинфри с чем-нибудь столь же абсурдным (для этого и был выбран Полотенчик), но, по словам Паркера, вместе две хорошие идеи соединились не очень удачно.
 Издательство «Porcupine Press», в которое обращается Полотенчик со своей книгой, пародирует реально существующее издательство Penguin Books (точнее, его американское подразделение) своим названием и логотипом.
 В этом эпизоде появляется инопланетянин — он появляется на двери машины скорой помощи во время репортажа с места захвата заложников.
 Похоже, SWAT вооружён винтовками L85.
 В эпизоде пародируется смерть Кенни — после убийства Гэрри, Вульви произносит: «Вы убили его! Сволочи!» — и начинает монолог.

Примечания

Ссылки 

 «A Million Little Fibers» на South Park Studios 
 

Вагина в культуре